Floreal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Floreal (ort), São Paulo, 
 Floreal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar